Бахтин, Александр:
 Бахтин, Александр Алексеевич (род. 1981) — российский боксёр-профессионал.
 Бахтин, Александр Викторович (род. 1971) — российский футболист.
 Бахтин, Александр Геннадьевич (род. 1960) — российский историк, доктор исторических наук, профессор, исследователь Марийского края.
 Бахтин, Александр Егорович (1918—1944) — Герой Советского Союза.